Washburn – firma produkująca gitary elektryczne
 Obserwatorium Washburn (ang. Washburn Observatory) – obserwatoriów astronomiczne
 Uniwersytet Washburn (ang. Washburn University) – uniwersytet amerykański z siedzibą w Topeka w stanie Kansas
Ludzie: 
 Cadwallader Colden Washburn (1818-1882) – polityk i biznesmen, generał armii Unii w wojnie secesyjnej
 Charles Ames Washburn (1822-1889) – polityk i dyplomata
 Henry Dana Washburn (1832–1871) – członek Izby Reprezentantów, generał armii Unii w wojnie secesyjnej
 Israel Washburn (1784–1876) – polityk
 Israel Washburn junior (1813-1883) – polityk republikański
 Steve Washburn (ur. 1975) – hokeista amerykański
 Watson Washburn (1894-1973) – tenisista amerykański
 William D. Washburn (1831-1912) – polityk, senator ze stanu Minnesota w latach 1889-1895
Miejscowości w USA:
 Washburn – jednostka osadnicza w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Washburn – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Washburn – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Washburn – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Washburn – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Washburn – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Washburn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Washburn – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Washburn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Washburn (ang. Washburn Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Washburn (ang. Washburn Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Washburn (ang. Washburn Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Washburn (ang. Washburn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Washburn (ang. Washburn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Washburn (ang. Washburn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Washburn (ang. Washburn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Washburn (ang. Washburn County) – w stanie Wisconsin